Knoxville kan  avse:

 Knoxville, Alabama
 Knoxville, Tennessee – en amerikansk stad, belägen i Knox County i delstaten Tennessee
 Knoxville, Georgia – huvudort för Crawford County i Georgia
 Knoxville, Iowa – en stad (city) i Marion County, i delstaten Iowa, USA
 Knoxville, Illinois